Runo kan syfta på:

 Runo (namn), ett namn

Finland 

 Runo (ö i Finland), Birkaland, Södra Birkaland,